Reprezentacja Norwegii w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych Norwegii. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Od 1994 do 2009 roku trenerką reprezentacji była Marit Breivik. Od 2009 trenerem jest Þórir Hergeirsson.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Europy 

Piłka ręczna w Norwegii
Norwegia
Norweskie reprezentacje narodowe